Fermáta vagy korona, a zenében egy adott hang megnyújtására szolgáló jel
 Fermáta, szlovák instrumentális progresszív rock zenekar